La  des International Film Music Critics Association Awards (), décernés par l', a lieu en  et récompense les bandes originales de films et de séries télévisées sortis en 2010.

Palmarès 

 Musique de l'année : Dragons de John Powell
 Compositeur de l'année : Alexandre Desplat
 Meilleur nouveau compositeur : Nuno Maló
 Meilleure musique d'un film dramatique : Le Discours d'un roi d'Alexandre Desplat
 Meilleure musique d'un film comique : The Lightkeepers de Pinar Toprak
 Meilleure musique d'un film d'aventure/thriller/action : The Ghost Writer d'Alexandre Desplat
 Meilleure musique d'un film de science-fiction/horreur : Tron: Legacy de Daft Punk
 Meilleure musique d'un film d'animation : Dragons de John Powell
 Meilleure musique d'un documentaire : Océans de Bruno Coulais
 Meilleure musique d'une série télévisée : Human Target de Bear McCreary
 Meilleure musique d'un jeu vidéo ou d'un média interactif : Castlevania: Lords of Shadow d'Óscar Araujo

Notes et références

Voir aussi

Article connexe

Lien externe 

 

11
International Film Music Critics Association Awards
International Film Music Critics Association Awards
International Film Music Critics Association Awards